Samsø Kommune blev dannet pr. 1. april 1962 ved sammenlægning af alle øens sognekommuner. Dermed var kommunen stor nok til ikke at blive lagt sammen med andre ved kommunalreformen i 1970, men den blev overført fra Holbæk Amt til Århus Amt.

Strukturreformen i 2007 tilstræbte langt større kommuner, men Samsø undgik at blive lagt sammen med andre ved at oprette en øsamarbejdsaftale med Aarhus Kommune, som så varetager en række opgaver for Samsø.

Tidligere kommuner 
Samsø Kommune blev dannet ved sammenlægning af følgende 5 sognekommuner, der alle bestod af ét sogn:

Alle 5 sogne havde hørt til Samsø Herred.

Kommunalbestyrelsen

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Borgmestre

Rådhus 

I år 1900 opførte Samsø Håndværkerforening en toetagers teknisk skole, tegnet af arkitekt Anton Rosen. Den fungerede i over 40 år som øens rådhus på Langgade 1 i Tranebjerg. I 2009 rykkede kommunen ud til et nyt rådhus på Søtofte 10. Anton Rosens hus er nu gennemrenoveret og huser bl.a. Samsøs turistinformation. Huset bruges også til kunstudstillinger og borgerlige vielser.

Noter 

Kommuner i Region Midtjylland
Kommune